Camarga – nome italiano del territorio francese della Camargue
 Camarga – genere di molluschi nudibranchia
 Camarga marginata – specie di molluschi del genere Camarga